Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 3 сентября.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
2011